Prin lagăr de prizonieri se poate înțelege:

 Lagăr de prizonieri de război
 Lagăr de muncă 
 Lagăr de concentrare